Скорики:

 Скорики — село, Подволочисский район, Тернопольская область
 Скорики — село, Золочевский район, Харьковская область